Roompot (recreatiebedrijf), een Nederlands recreatiebedrijf
Roompot-Charles, de Nederlandse pro-continentale wielerploeg die wordt gesponsord door dit recreatiebedrijf
Roompot (schip, 1844), een Oost-Indiëvaarder die zonk in 1853
Roompot (vaargeul), een vaargeul in de Oosterschelde
Roompot (kruik)